Příjmení Hyatt [hajat] nosí více různých osobností:

Dave Hyatt (* 1972) – americký programátor
John Wesley Hyatt (1837–1920) – americký vynálezce a chemický technolog
Ronald Jeremy Hyatt, uměleckým jménem Ron Jeremy – americký pornoherec
Hyatt (hotel) – hotelový řetězec